Rozmowy w korku () – amerykański serial komediowy stworzony przez Adira Millera i Boba Fishera. Wyprodukowany przez 20th Century Fox Television, Keshet Broadcasting Ltd., Middleton Productions, Hemingson Entertainment i Kuperman Productions.

Światowa premiera serialu odbyła się 8 lutego 2011 roku i był emitowany do 31 maja 2011 roku na kanale Fox. W Polsce serial nadawany na kanale Fox.

Obsada

Główni 
 David Denman jako Mike Reilly
 Nelson Franklin jako Adam
 Kris Marshall jako Ethan Wright
 Liza Lapira jako Lisa Reilly
 Aya Cash jako Callie

Pozostali 
 Rob Huebel jako Kev
 Janina Gavankar jako Alexa
 Kathryn Hahn jako Kate
 Blake Anderson jako Tad

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2011
Seriale telewizyjne zakończone w 2011
Programy telewizji Fox
Seriale wytwórni 20th Century Fox Television